«Взрыв замедленного действия» — советский чёрно-белый фильм 1970 года снятый на киностудии «Молдова-фильм» режиссёром Валериу Гажиу по роману «Таинственная Ти» писателя Михаила Мельника.

Сюжет 
1901 год. В Кишинев приезжает революционер Александр Родченко, который по заданию Ленина должен организовать здесь нелегальную марксистскую типографию, печатать газету «Искра» и другую подпольную литературу. С помощью местных революционеров ему это удается сделать.

Вскоре листовки и брошюры, отпечатанные в Кишиневе, появляются во многих городах Российской империи. Царские жандармы пытаются обнаружить и ликвидировать кишиневскую типографию. Избежать быстрого разоблачения подпольщикам помогает Лиза, дочь начальника полиции Кишинева, натура тонкая поэтичная, она стоит в стороне от революционной борьбы того времени, но столкнувшись с убеждённым революционером-ленинцем и полюбив его, проявляет в нужный момент твердость и решимость, предупреждая об опасности своих новых друзей.

В ролях 
 Анатолий Азо — Александр Родченко
 Семён Соколовский — Меньшиков
 Лариса Малеванная — Лена
 Василе Брескану — Валентин
 Наталья Сайко — Лиза
 Евгений Весник — домовладелец
 Земфира Цахилова — Конкордия
 Константин Константинов — Рожкован
 Иван Дмитриев — Чернолусский
 Михаил Бадикяну — помощник Меньшикова
 Ольга Аросева — эпизод
 Владимир Волчик — эпизод
 Вадим Вильский — филёр
 Кирилл Гун — эпизод
 Владимир Маренков — эпизод
 Борис Рунге — эпизод
 Михаил Сидоркин — эпизод
 Виктор Маркин — эпизод
 Екатерина Казимирова — соседка

Критика 
Фильму свойственны элементы приключенческого жанра, стремление к занимательности. Однако это приводит к легковесности, к поверхностному решению большой, серьезной темы в некоторых эпизодах фильма.

Источники 
 Полюхов Н. — «Взрыв замедленного действия» (Худож. кинофильм) // Советская Молдавия, 11 февраля 1971
 Взрыв замедленного действия // Советские художественные фильмы: 1970—1971. — М.: Нива России, 1995. — стр. 11

Фильмы СССР 1970 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Молдова-фильм»